

Топоніми 
 Ойрасе — річка в Японії, у префектурі Аоморі.
 Ойрасе — містечко в Японії, у префектурі Аоморі.